Scandia har flere betydninger:

 Scandia (tidsskrift) – dansk historisk tidsskrift
 Scandia A/S, nu Bombardier Transportation Denmark – togfabrik i Randers